Boja (onderdistrict), een onderdistrict in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Boja (Boja), plaats in het Indonesische gebied Kendal
 Boja (Majenang), plaats in het Indonesische gebied Cilacap
 Boja (Tersono), plaats in het Indonesische gebied Batang
 Böja, plaats in de Zweedse gemeente Skövde
 Voja (rivier), rivier in Rusland, stroomgebied Vjatka/Kama/Wolga